Příjmení Carlsson nebo Carlson nosí více významných osobností:

 Agnes Carlsson (* 1988) – švédská zpěvačka
 Arvid Carlsson (1923–2018) – švédský farmaceut a lékař
 Dagny Carlsson (1912–2022) – švédská blogerka
 Christy Carlson Romano (* 1984) – americká herečka a zpěvačka.
 Ingvar Carlsson (* 1934) – švédský sociálnědemokratický politik
 John Carlson (* 1990) – americký hokejový obránce
 Kristina Carlson (* 1949) – finská spisovatelka a básnířka
 Mikael Carlson (* 1959) – švédský pilot
 Pontus Carlsson (* 1982) – švédský šachista
 Tucker Carlson (* 1969) – americký konzervativní televizní a politický komentátor

fiktivní postavy
 Carl Carlson – postava z amerického seriálu Simpsonovi

Související články 
 Karlsson
 Carlsen
 Carl

Externí odkazy